Squale ou requin, poisson cartilagineux.
 Squale, bateau dinghy fabriqué à partir de 1961 par les Chantiers Jeanneau
 Squale (informatique), plate-forme de qualité logicielle